Казанчи:

 Казанчи — село в Агдамском районе Азербайджана.
 Казанчи — село в Бакалинском районе Башкортостана России.
 Казанчи — род в составе башкир-танып.
 Казанчи — село в Нахичеванской Автономной Республике
Казанчи — село в Зангеланском районе Азербайджана.

См. также 
 Казанчи — старое название села Дивное в Симферопольском районе Крыма.